Trix (или TRIX) (от  — тройная экспоненциально сглаженная скользящая средняя) — осциллятор, представляющий собой процентное отношение близлежащих значений тройной экспоненциально-сглаженной скользящей средней (TMA) цен закрытия торгов за период.
 Трикс — литературный персонаж дилогии Сергея Лукьяненко «Трикс»: Недотёпа и Непоседа.
  — тираннозавр, найденный в 2013 году

Примечания